WikiShia (ویکی شیعه) est une encyclopédie virtuelle mise en ligne en . 

Son objectif est d'expliquer les concepts et les questions liés au chiisme duodécimain (imamite). Cette encyclopédie aborde une large palette de questions philosophiques, historiques, géographiques, sociologiques, doctrinales et juridiques concernant l'islam chiite. On y trouve aussi des articles sur les œuvres et les figures importantes de cette branche de l'islam.

Historique 

En l'an 2014, le président iranien, Hasan Rouhani et le directeur de l'assemblée mondiale des Ahl al-Bayt (a), Cheikh Akhtarî, ont présenté Wikishia en public.

Caractéristiques

Neutralité 
WikiShia est un site qui se veut neutre. Il évite de présenter des analyses et des opinions personnelles et exceptionnelles. Il présente les désaccords doctrinaux et scientifiques, mais laisse le jugement au lecteur.

En raison de l'existence de conflits religieux, les contributeurs de ce site vont essayer de faire de leur mieux pour bénéficier des sources originales convenues par les deux grandes écoles de pensée islamiques à savoir chiite et sunnite.

Fiabilité 
Le contenu des articles de ce site est vérifié par les experts et les spécialistes du chiisme; ce site est donc fiable et peut être considéré comme une source valable par rapport au chiisme. De ce fait, ce site fonctionne pour le moment de manière limitée et grâce aux travaux de certaines personnes dont l'identité est reconnue. Mais un des objectifs de ce site est de pouvoir s'ouvrir, dans les années à avenir, de sorte que chaque lecteur motivé puisse y apporter sa contribution, compléter et enrichir les articles du site, et participer dans la propagation des enseignements des du chiisme duodécimain. Sous sa condition actuelle, l'entrée au site est possible, mais par l'intermédiaire du directeur de chaque sous-partie du site.

Un site multilingue  
Le chiisme est une branche de l'Islam qui est moins connue que le sunnisme. Un des objectifs de ce site est de faire connaître le chiisme aux gens et aux citoyens du monde qui sont intéressés par le chiisme, et qui n'ont pas accès aux textes chiites à cause de l'obstacle de la langue. 

C'est pour cette raison que ce site essaye de traduire les articles du site dans des langues de plus en plus diverses. 

En 2020, le site se décline en dix langues:
 persan 
 arabe 
 anglais 
 espagnol
 ourdou
 turc
 français 
 allemand
 indonésien
 russe

Notes et références 

Chiisme
Site web musulman